Lijsters is een boekenreeks voor het voortgezet onderwijs, uitgegeven door Noordhoff Uitgevers.

Geschiedenis
Uitgeverij Noordhoff (destijds Wolters-Noordhoff) begon in 1990 met het uitgeven van literaire werken in pocketformaat. Aanvankelijk bestond de reeks uit één set, toen nog de 'Grote Lijsters' genoemd. In 1991 kwam daar een set 'Jonge Lijsters' en een set 'Blackbirds' (Engelstalige werken) bij. In 1992 volgde onder de noemer 'Buchfinken' Duitstalige werken. Ook Franstalige werken werden opgenomen in de reeks onder de titel 'Merles Blancs'. Al deze reeksen werden uitgegeven voor de gelijknamige taalvakken. Anno 2016 zijn er zo'n 600 verschillende titels opgenomen in de reeks, in diverse subreeksen.

Boeken

Grote lijsters 
Leesniveau: 2, 3, 4

Schooltype: VO bovenbouw havo/vwo (4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo, 6 vwo)

Leeftijdscategorie: 16-18 jaar

Jonge lijsters 
Leesniveau: 1, 2, 3

Schooltype VO onderbouw havo/vwo en bovenbouw vmbo (2-3 havo, 2-3 vwo, 3-4 vmbo)

Leeftijdscategorie: 13-16 jaar

Vroege lijsters 
Leesniveau: 1, 2

Schooltype: VO onderbouw vmbo/havo/vwo (1-2 vmbo/havo/vwo)

Leeftijdscategorie: 12-14 jaar

Externe link
Officiële website

Nederlandstalige boekenreeks
Onderwijsliteratuur
Voortgezet onderwijs in Nederland
Leermiddel